Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2007/2008 годов () — восьмой сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания и шестой сезон единого чемпионата страны. В турнире участвовали 16 команд, чемпионом в первый раз в истории стал «Модрича» из Модричи. Чемпионат стартовал 4 августа 2007 года и завершился 31 мая 2008 года.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат на сайте www.rsssf.com
 Статистика турнира на soccerway.com

2007/2008
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2007 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008